

Prénom 
Conrad est un prénom masculin d'origine germanique. Il s'agit d'une graphie alternative du prénom Konrad, il est issu des éléments germaniques kuon (audacieux, cf. allemand kühn) et rad (conseil, cf. allemand Rat). Il peut s'orthographier en langue française avec un C ou un K. Son diminutif allemand est , parfois orthographié Curt.

Il est fêté le 26 novembre.

Variantes linguistiques 
 Conrath, Conrard, Conrart (nom de famille français)
 Konrad (prénom)
 Corrado (nom de famille ou prénom italien)
 Corradi, Corradini (noms de famille italiens)
 Connerade (nom de famille francisé)

Saints et bienheureux chrétiens 
Par ordre chronologique des décès :
 Conrad, ou plutôt Conran des îles Orcades (), évêque, fêté par les Églises orthodoxes le 14 février.
 Conrad de Constance († 976), ou Kurt, évêque de Constance en Suisse ; fêté le 26 novembre.
 Conrad de Clairvaux († 1125), bienheureux, fils du duc de Bavière, moine à Clairvaux ; fêté le 15 février.
 Conrad d'Heisterbach († 1200), bienheureux, officier puis ministre des margraves de Thuringe, se retira humblement et pauvrement à l'abbaye cistercienne d'Heisterbach Kloster Heisterbach vers l'âge de 50 ans ; fêté le 25 novembre.
 Conrad d'Urach († 1227), abbé de Citeaux, cardinal-légat en Allemagne ; fêté le 30 septembre.
 Conrad de Frisach († 1239), bienheureux, docteur de l'Université de Bologne, fut reçu dans l'Ordre des Prêcheurs par saint Dominique et envoyé en Allemagne, mourut à Magdebourg ; fêté le 24 novembre.
 Conrad d'Ascoli († 1289), bienheureux franciscain ; fêté le 19 avril.
 Conrad d'Offida († 1306), franciscain ; fêté le .
 Conrad de Plaisance († 1351), bienheureux, frère mineur, moine et confesseur ; fêté le 19 février.
 Conrad († 1620), bienheureux, ermite en Palestine puis dans une grotte près de Bari, dans les Pouilles ; fêté le 17 mars.
 Conrad de Parzham (°1818 - †1894), frère capucin au couvent d'Altötting, fêté localement le 21 avril.

Nobles et souverains 
 Conrad de Montferrat
 Conrad de Lichtenberg,  évêque de la ville de Strasbourg, .
 
 
 
 
 Conrad V d'Oleśnica (~1385-1439), duc d'Oleśnica, Koźle, de la moitié de Bytom et de la moitié de Ścinawa conjointement avec ses frères
 
 Conrad VII d'Oleśnica (après 1396-1452), duc d'Oleśnica, Koźle, de la moitié de Bytom et de la moitié de Ścinawa conjointement avec ses frères
 Conrad VIII d'Oleśnica (après 1397-1444), duc d'Oleśnica, Koźle, de la moitié de Bytom et de la moitié de Ścinawa conjointement avec ses frères

Patronyme 

 Demian Conrad (1974-), designer suisse ;
 Alfred Conrad (1824-1891), officier de marine français ;
 Brian Conrad (1970-), mathématicien américain ;
 Brice Conrad (1985-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Brooks Conrad (1980-), joueur de baseball américain ;
  ;
 Didier Conrad (1959-), auteur français de bande dessinée ;
 Doda Conrad (1905-1997), chanteur basse américain ;
 Elsa Conrad (1887-1963), personnalité allemande de la scène lesbienne ;
  (1874-1941), ingénieur en électricité américain ;
 Freddy Conrad (1916- 1982), peintre decorateur belge ;
 Georges Conrad (1874-1936), illustrateur français ;
 Giorgio Conrad, (1827-1889), photographe italien ;
 Johannes Conrad (1839-1915), économiste allemand ;
 Jess Conrad (1936-), acteur et chanteur britannique ;
  ;
 Kent Conrad (1948-), homme politique américain ;
 Margaret Conrad, professeure et historienne canadienne ;
 Paul Conrad (1924-2010), dessinateur de presse américain ;
 Philippe Conrad, (1945-), historien français ;
 Robert Conrad (1935-2020), acteur américain (Les Têtes brûlées, Les Mystères de l'Ouest) ;
 Scott Conrad (1944-), monteur américain ;
 Timothy Abbott Conrad (1803-1877), géologue et paléontologue américain ;
 Tony Conrad (1940-2016), réalisateur américain d'avant-garde, musicien, compositeur, professeur et écrivain ;
 Will Conrad (1973-), dessinateur de comics américain ;
 William Conrad (1920-1994), acteur américain (Cannon, La loi est la loi, Nero Wolfe).

Toponyme 

 Conrad, siège du comté de Pondera, dans le Montana (États-Unis) ;
 Conrad, une ville du comté de Grundy, en Iowa.

Autres 
 Conrad, entreprise allemande d'électronique en vente par correspondance

Références 

Homonymie de localités aux États-Unis